Hardcore è un termine inglese usato in senso generico, per descrivere qualcosa di spinto o talvolta estremizzato oltre i limiti.

Musica 
Hardcore techno – genere di musica techno
Hardcore punk – genere di musica punk rock
Hardcore hip hop – genere di musica rap
Hardcore ragga – genere di musica reggae
Hardcore '81 – album del gruppo hardcore punk D.O.A. del 1981

Hardcore 84 – canzone del gruppo hardcore punk NOFX contenuta nell'EP Regaining Unconsciousness
Hard Core – album della cantante rap Lil' Kim del 1996

Cinema 
Hardcore – film del 1977 diretto da James Kenelm Clarke
Hardcore – film del 1979 diretto da Paul Schrader
Hardcore – film del 2004 diretto da Dennis Iliadis
Hardcore! (Hardcore Henry) – film del 2015 diretto da Il'ja Najšuller

Pornografia 
Hardcore – pornografia con scene esplicite

Videogiochi 
Hardcore – modalità di gioco presente in alcuni titoli, che è molto più difficile del normale

Wrestling 
Hardcore Holly – pseudonimo del wrestler Bob Howard
Hardcore Match – tipo di match
Hardcore wrestling – stile particolarmente violento
WWE Hardcore Championship – un titolo usato in passato dalla federazione WWE